Нальчикский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Нальчика. Троллейбусное движение открыто 22 ноября 1980 года.

История 
Строительство системы началось в 1976 году. 

22 ноября 1980 года была открыта первая 12-километровая линия с маршрутами: 1. Проспект Мира - Тех. училище №1, 1А. Тех. училище №1 - Рынок. А в пиковые часы движение продлевалось до завода полупроводниковых приборов (НЗПП). Первая очередь троллейбусной системы соединила завод полупроводниковых приборов (НЗПП), Центральный рынок, микрорайоны Дубки и Горный, пройдя по улицам: Шогенова (на тот момент Легендарная), 2-й Таманской дивизии, Осетинской, Первомайской (Ахохова), Кирова. 

Первых водителей обучали в ПТУ №11 г. Нальчика, а практику проходили в Армавире. 

Уже в 1982г. были открыты маршруты по проспекту Мира (ныне проспект Кулиева), продолжавшиеся по проспекту Ленина, улице Республиканской (ныне пр. Шогенцукова), Баксанскому шоссе (ул. Мальбахова). Это были маршруты №2 (Стрелка - Горная, с 09.1982), №3 (Дубки - Стрелка, с 03.1984) и №4 (Дубки - Горная, с 12.1987). 

1 сентября 2000 г. начала работу линия по улице Ногмова с маршрутом №5 Дубки – КБГУ

30 сентября 2000 г. — линия в курортной зоне с маршрутом №6 Стрелка – Долинск (до Курортного зала), но летом 2001 года был продлен до 2-й гор. больницы в Хасанье. Для работы на трассе 6 маршрута, включающей в себя участок с уклоном 12°, были закуплены 6 троллейбусов ЗиУ-682Г1А с двигателем повышенной мощности.

1 сентября 2004 г. — (в день 280-летия города Нальчика), открыт маршрут №7 КБГУ – ул. Ногмова, пр. Шогенцукова, ул. Захарова, ул. Суворова, ул. Калинина – пос. Адиюх (Птицефабрика).

Из-за финансовых трудностей в 2009 году в городе работали только три маршрута (№ 1, 2, 4).

В апреле 2010 года были приобретены 5 троллейбусов ЛиАЗ-5280.

В декабре 2014 года в строй выпущены 10 электробусов с динамической подзарядкой (IMC) — Тролза-5265 "Мегаполис" с увеличенным автономным ходом от аккумуляторов.

В 2015 году начали работу маршруты 2Ш до пос. Шалушка, 5Н (1Н) до пос. Нартан. 

В начале 2020 года продлён маршрут электробуса 2Ш до села Яникой.

30 апреля 2021 маршруты 2,2Ш заменены автобусными 33, 33Ш. КС по ул.Ленина, Кирова, Кулиева, Мальбахова демонтирована. Таким образом действующими остались маршруты 4 (используются только машины с автономным ходом),5, 7 (утренний рейс в сторону КБГУ в 7:55).

С 23 сентября 2021 работает только маршрут 4 (Дубки - Горная) с интервалом ~30 минут. Участок от к/ст "Горная" до пр.Шогенцукова троллейбусы преодолевают на автономном ходу.

Маршруты 
По состоянию на 2021 год в Нальчике эксплуатируются маршруты троллейбусов и электробусов:

Действующие:

4: Дубки ↔ Горная (по проспекту Шогенцукова)

5: КБГУ → Дубки (однократный рейс в учебный сезон осень-зима-весна)

5: Дубки ↔ Курортный зал

7: Адиюх → КБГУ (однократный рейс в учебный сезон осень-зима-весна)

Недействующие:

1: Дубки ↔ Горная (по улице Кирова)

1А: Гуманитарно-технический колледж ↔ Зелёный рынок

1Н: Горная ↔ Зелёный Рынок ↔ рынок Дубки ↔ Нартан (электробус)

2: Горная ↔ Стрелка

2Ш: Горная ↔ Стрелка ↔ Шалушка (электробус)

3: Дубки ↔ Стрелка

4А: Дубки ↔ Курортный зал

5Н: КБГУ ↔ рынок Дубки ↔ Нартан (электробус)

6: Стрелка ↔ Долинск

6: Стрелка ↔ Курортный зал

8: Александровка ↔ Долинск (электробус)

Подвижной состав 
По состоянию на 2020 год в Нальчике эксплуатируются троллейбусы следующих моделей:
 ЗиУ-682Г-016.05: 076
 ЗиУ-682Г-016 (XTU682Г0М): 109, 112, 114
 ЛиАЗ-5280: 115 — 119
 ТролЗа-5265.00 «Мегаполис»: 120 — 129

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Нальчикский троллейбус
 Схема троллейбусных маршрутов Нальчика. Формат GIF.
 Фотографии троллейбусов Нальчика
 Официальный сайт МУП "ТУ" г.о.Нальчик
 Канал МУП "ТУ" на YouTube

Троллейбусные системы России
Транспорт Нальчика
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1980 году
Здания и сооружения, построенные в 1980 году в России
1980-е годы в Кабардино-Балкарии